Justino hace referencia a varios artículos:

Personas
 Justino de Nassau, hijo de Guillermo de Orange.
 Justino I, emperador del Imperio bizantino (450-527).
 Justino II, emperador del Imperio bizantino (565-578).
 Justino Mártir, apologista cristiano del siglo II.
 Marco Juniano Justino, historiador romano de época tardoimperial.
 Justino (cónsul 540), militar del Imperio bizantino, miembro de la dinastía justiniana.
 Justino, general bizantino (f. 528)

Además
Justino, un asesino de la tercera edad, largometraje.